Johan Bergman kan syfta på

Johan Bergman (1864–1951), svensk professor i latin och klassisk arkeologi, riksdagsman.
Johan Bergman (född 1964), svensk skådespelare och scenograf.
 Carl Johan Bergman (född 1978), svensk skidskytt
 Carl Johan Bergman (1817–1895), svensk hembygdsforskare och politiker
 Johan Magnus Bergman (1792–1867), topografisk författare
 Johan Gabriel Bergman (1732–1793), finländsk läkare